Paulson kan som auktorsförkortning betyda:

 Dennis R. Paulson
 Robert Paulson

Robotskapade auktorsförkortningar